Roommate, que traducido al español quiere decir «compañero de habitación», puede referirse a:

 The Roommate, película estadounidense de 2011 dirigida por Christian E. Christiansen;
 Roommate (película de 2013), película japonesa de terror de 2013 dirigida por Takeshi Furusawa;
 Roommates (serie de televisión), serie de televisión erótica chilena de 2014 distribuida por HBO;
 Roommates (película de 2006), película coreana de terror de 2006, tercera parte de la tetralogía titulada 4 Horror Tales; 
 I, Roommate, tercer episodio de la primera temporada de la serie de televisión animada Futurama;
 My Roommate is a Detective, serie de televisión china de 2020 emitida en línea a través de la plataforma IQiyi;
 Daddy's Roommate, libro infantil LGBT de 1991 escrito por Michael Willhoite y cuyo título en español es El compañero de habitación de papá.